Влади́мир Беля́ев:
 
 Беляев, Владимир Васильевич (в монашестве Викторин; 1903—1990) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Виленский и Литовский.
 Беляев, Владимир Васильевич (1868—после 1939) — генерал-лейтенант, главный редактор журнала «Военный Сборник» и газеты «Русский Инвалид».
 
 
 Беляев, Владимир Максимович (1911—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии старший сержант.
 Беляев, Владимир Михайлович (род. 1965) — министр транспорта и связи ПМР.
 Беляев, Владимир Николаевич (род. 1940) — советский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Беляев, Владимир Павлович (1909—1990) — советский писатель и публицист, сценарист, драматург, журналист.
 Беляев, Владимир Прокофьевич (1911—1968) — Герой Советского Союза.
 Беляев, Владимир Сергеевич (1919—1984) — советский кинодраматург, писатель.
 Беляев, Владимир Тимофеевич (1872—1920) — русский генерал. Примечания